

Список композицій

Учасники запису 
 Віктор Цой — вокал, ритм-гітара
 Юрій Каспарян — соло-гітара, бек-вокал
 Ігор Тихомиров — бас-гітара, бек-вокал
 Георгій Гур'янов — програмування драм-машини Yamaha RX-5, ударні, бек-вокал
 Михайло Кувшинов — звукорежисер

Примітки 

Альбоми гурту «Кино»